

Patronyme 
 Gaspard Vieusseux (1746-1814), médecin genevois 
 Giovan Pietro Vieusseux (1779-1863), écrivain et éditeur itlalien
 Jean-Louis de Vieusseux (1754-1817), général de brigade sous la révolution et l'Empire

Divers 
 Cabinet Vieusseux
 La Cité Vieusseux est un sous-secteur du quartier des Charmilles de la ville de Genève, en Suisse

Homonymie de patronyme